Камышевский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Камышевский сельсовет — в Шатровском районе Курганской области.
 Камышевский сельсовет — в Задонском районе Липецкой области.
 Камышевский сельсовет — в Усть-Таркском районе Новосибирской области.